È stata la prima edizione del torneo.

Mandy Minella ha sconfitto in finale Polona Hercog per 6-2, 6-3.

Teste di serie 

  Anna Karolína Schmiedlová (primo turno)
  Varvara Lepchenko (secondo turno)
  Zhang Shuai (primo turno)
  Nao Hibino (semifinale)

  Ana Konjuh (semifinale, ritirata)
  Kurumi Nara (primo turno, ritirata)
  Polona Hercog (finale)
  Patricia Maria Țig (primo turno)

Wildcard 

  Tereza Mrdeža (quarti di finale)
  Tena Lukas (primo turno)
  Anna Karolína Schmiedlová (primo turno)

  İpek Soylu (secondo turno)
  Ana Vrljić (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Bol Open 2016
WTA Challenger Tour 2016